Szandro Cvejba (cirill betűkkel: Сандро Ахрикович Цвейба; Kijev, 1993. szeptember 5. –) orosz labdarúgó, jelenleg az NK Osijek játékosa.

Források 
 Az Újpest FC hivatalos honlapja
 www.transfermarkt.com 

Orosz labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Újpest FC labdarúgói
Kijeviek
1993-ban született személyek
Élő személyek